Zuid-Koreaans basketbalteam (mannen)
 Zuid-Koreaans basketbalteam (vrouwen)